Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 1988 року.

Англія

Данія

Ірландія

Іспанія

Італія

Нідерланди

СРСР

ФРН

Статистика 

Чемпіонат Європи з футболу 1988